Соревнования в слаломе в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 21 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Первая попытка началась в 16:45 по местному времени (UTC+4), а вторая стартовала в 20:15. В женском слаломе примут участие 88 спортсменок из 50 стран. Чемпионкой 2010 года в этой дисциплине являлась немецкая горнолыжница Мария Хёфль-Риш (на этот раз она заняла четвёртое место).

Золото выиграла 18-летняя американка Микаэла Шиффрин. Она стала самой молодой в истории олимпийской чемпионкой в слаломе. Последний раз американки побеждали в слаломе на Олимпийских играх в 1972 году.

Австрийка Марлис Шильд выиграла свою третью подряд олимпийскую награду в слаломе, ранее этого не удавалось ни одной горнолыжнице. Шильд показала лучшее время во втором заезде, но Шиффрин хватило запаса в 1,34 сек после первой, чтобы не позволить австрийке опередить себя.

Бронзовая медаль досталась 27-летней австрийке Катрин Цеттель, которая выиграла свою первую олимпийскую награду в карьере. Цеттель шла только седьмой после первого заезда, но второе время (после Шильд) во втором заезде позволило ей стать в итоге третьей.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр